Cravo Norte kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cravo Norte (ort), Arauca, 
 Cravo Norte (kommun), Arauca,